Franco Bordoni (piloot), een Italiaanse piloot en autocoureur, levend van 1913 tot 1975
 Franco Bordoni (operazanger), een Italiaanse operazanger, levend van 1932 tot 2020